Аниса Абдулловна Тагирова ( — род. 15 декабря 1941, Макарово, Башкирская АССР) — башкирская , , преподаватель высшей школы.

Биография 
Аниса Абдуловна Тагирова родилась 15 декабря 1941 года в деревне Макарово Макаровского района БАССР (сейчас — Ишимбайского района Башкортостана) в семье колхозников. Училась в Макаровской средней школе, окончив школу, работала на стройке.

В 1966 г. окончила Стерлитамакский государственный педагогический институт, в 1981 г. — Высшие литературные курсы (Москва). С 1968 года занимается журналистикой.

В 1990—1991 годах руководила башкирской группой и преподавала башкирский язык в Литературном институте им. Горького., затем преподавала в РХГИ им. Давлеткельдеева башкирский язык (Уфа)

Творчество 
Первая поэтическая книга «Косуля» вышла в 1971 году в Башкирском книжном издательстве.

Аниса Тагирова — поэтесса, работающая над поэтической формой — сонетом; её перу принадлежат десятки венков сонетов (изданы в книгах: Дарю тебе весну : Стихи, сонеты, 1986; Память сердца : Стихи, сонеты, поэмы, 1996).

Автор двадцати поэтических сборников на башкирском, русском, татарском языках.

Написала множество песен.

Перевела на башкирский язык стихи Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и др.

Избранные публикации 
 Пусть дойдут мои думы : Стихи / Аниса Тагирова, 63 с. 16 см, Уфа Башк. кн. изд-во 1979
 Верю в чудо : [Стихи] / Аниса Тагирова; [Худож. Р. Ф. Хайретдинов], 95 с. ил. 17 см, Уфа Башк. кн. изд-во 1983
 Золоторогий олень : Сказки и стихи. [Для мл. шк. возраста] / Аниса Тагирова; [Худож. В. Те], 44 с. цв. ил. 21 см, Уфа Башк. кн. изд-во 1985
 Косуля : Стихи / Аниса Тагирова ; Пер. с башк. О. Ермолаевой, 63 с. 16 см, М. Современник 1985
 Дарю тебе весну : Стихи, сонеты / Аниса Тагирова; [Худож. Ю. В. Деменкова], 95 с. ил. 17 см, Уфа Башк. кн. изд-во 1986
 Перекаты Сиказе : Стихи / Аниса Тагирова ; Пер. с башк. О. Ермолаевой; [Худож. И. Максимова], 110,[1] с. ил. 17 см, М. Сов. писатель 1990
 Песня подснежника : [Стихи : Для мл. шк. возраста] / Аниса Тагирова; [Худож. А. Костин], 48,[1] с. ил. 20 см, Уфа Башк. кн. изд-во 1990
 Обычай моего рода : Стихи, поэмы, сонеты / Аниса Тагирова, 189,[1] с. 16 см, Уфа Башк. кн. изд-во 1991
 Сдвоенный браслет : Стихи, поэма, венки сонетов : [Перевод] / Аниса Тагирова, 111,[1] с. ил. 17 см, Уфа Башк. изд-во «Китап» 1994
 Сказка про голубой цветок : Поэтич. сказки : [В стихах : Для дошк. возраста] / Аниса Тагирова; [Худож. М. и И. Ахмазуллины], 29 с. цв. ил. 22 см, Уфа Башк. изд-во «Китап» 1994
 Память сердца : Стихи, сонеты, поэмы / Аниса Тагирова, 207 с. портр. 17 см, Уфа Башк. изд-во «Китап» 1996
 Повелительница змей : [Сказки : Для дошк. и мл. шк. возраста] / Аниса Тагирова, 103 с. цв. ил. 22 см, Уфа Китап 1998

Примечания

Ссылки 
Биография

Родившиеся в Макарове (Ишимбайский район)
Выпускники Стерлитамакской педагогической академии
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Преподаватели Литературного института имени А. М. Горького
Башкирские поэты
Поэты-песенники России
Выпускники Макаровской школы (Ишимбайский район)